Teltow ist:
 eine Stadt in Brandenburg, siehe Teltow
 eine geologische Hochfläche und historische Kulturlandschaft, siehe Teltow (Landschaft)
 ein ehemaliger Landkreis in Brandenburg, siehe Landkreis Teltow
 ein Landkreis in Brandenburg, siehe Landkreis Teltow-Fläming
 ein Kanal in Berlin und Brandenburg, siehe Teltowkanal
 das namensgebende Fließ in Berlin und Brandenburg (weitgehend im Teltowkanal aufgegangen), siehe Telte (Bäke)
 ein innerdeutscher Krieg zwischen Askaniern und Wettinern in den 1240er-Jahren, siehe Teltow-Krieg
 eine besondere Form der Speiserübe, siehe Teltower Rübchen
 eine ehemalige Werft in Berlin, siehe Teltow-Werft
 das Schleppschiff Teltow
 ein Funkgerät, siehe Teltow (Amateurfunktransceiver)

Siehe auch: